Princ Sverre Magnus Norveški, * 3. december 2005, Rikshospitalet, Oslo, Norveška.

Sverre Magnus je mlajši otrok  kronskega princa Haakona in je tretji v vrsti za nasledstvo na prestol svojega dedka kralja Haralda V.. Je član hiše Glücksburg.

Rojstvo in krst
Princ Sverre Magnus se je rodil 3. decembra 2005 v univerzitetni bolnišnici Rikshospitalet v Oslu, kjer se je bila njegova sestra princesa Ingrid Aleksandra rodila leto prej.

Škof Ole Christian Kvarme je 4. marca 2006 krstil princa Sverra Magnusa v kapeli kraljeve palače v Oslu. Njegov botri so kraljica Norveške (njegova babica), kraljica Máxima Nizozemska, kronski princ Grčije, princesa Rosario Bulgarska, Espen Høiby (njegov stric), Bjørn Steinsland in Marianne Gjellestad.

Ustavni status in izobraževanje
Sverre Magnus je tretji v vrsti na norveški prestol za svojo sestro. Je član kraljevske družine, vendar ni član kraljevske hiše, v kateri so njegovi stari starši, starši in sestra. Kot potomci Maud, hčerke britanskega kralja Edvarda VII. so člani norveške kraljevske družine tudi v vrsti na britanski prestol; v britanski vrsti nasledstva je pred svojo sestro zaradi moško prednostni kognatični primogenituri.

Od 18. avgusta 2011 je Sverre Magnus hodil na osnovno šolo Jansløkka, krajevno državno šolo, na katero sta hodila tudi njegova sestra in polbrat. Dne 17. junija 2014 je norveška kraljevska družine obvestila javnost, da se bo princ Sverre Magnus od začetka šolskega leta 2014-2015 prepisal na zasebno Montessorijsko šolo v Oslu. Njegova sestra princesa Ingrid Aleksandra pa se je tudi prepisala na zasebno angleško-govorečo šolo Oslo International School.

Nazivi

Princ Sverre Magnus je nazivan kot njegova visokost, medtem ko je njegova sestra nazivana kot njena kraljeva visokost.
3. december 2005 – danes: Njegova visokost princ Sverre Magnus Norveški

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran norveške kraljevske hiše
 Uradna spletna stran norveške kraljevske hiše: Princ Sverre Magnus
 Video NRK-ja iz krsta princa Sverra Magnusa

|-

Rojeni leta 2005
Živeči ljudje
Norveški princi
Rodbina Glücksburg (Norveška)